Revenge (рус. месть):

 Revenge (британская группа)
 Revenge (канадская группа)
 Revenge (альбом Kiss)
 Revenge (альбом Eurythmics)
 Revenge (альбом Cro-Mags)
 Revenge (песня Пинк)
 Revenge (песня XXXTentacion)
 Revenge (микстейп XXXTentacion)
 Revenge (мини-альбом) — мини-альбом российского рэпера Face.
 HMS Revenge — корабли Королевского флота

См. также 
 Месть (значения)